«Never Too Late» () — третій сингл другого студійного альбому канадського рок-гурту Three Days Grace — «One-X». В США пісня вийшла 5 червня 2007.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Сингли 2007
Пісні Three Days Grace
Сингли Jive Records
Пісні, написані Адамом Гонтьє
Пісні, написані Нілом Сандерсоном
Пісні, написані Бредом Волстом
Англомовні пісні
Рок-пісні